Amerikai Egyesült Államok
 Plumb, település Washington államban

Zene
 Plumb, amerikai keresztény zenész
 Plumb, Field Music-album
 Plumb, Plumb-album

Egyéb
 Plumb, családnév
 Plumb, szerszámmárka